Antoine-Louis Arrighi de Casanova (1755-1809), frère de Hyacinthe, homme d'église français d'origine corse.
 Christian-Paul Arrighi (né en 1938), réalisateur français.
 Christine Arrighi (née en 1959), femme politique française.
 Émile Arrighi de Casanova (1920-2004), haut fonctionnaire français, de la famille du précédent.
 Ernest Arrighi de Casanova (1814-1888), fils de Jean-Thomas, homme politique français.
 Hyacinthe Arrighi de Casanova (1748-1819), magistrat, haut fonctionnaire et homme politique français, d'origine corse, des .
 Jean-François Arrighi (1918-1998), évêque catholique français.
 Jean-Marie Arrighi (1751-1842), homme politique français, membre du Conseil des Cinq-Cents.
 Jean-Thomas Arrighi de Casanova (1778-1853), fils de Hyacinthe, général français du Premier Empire.
 Luciana Arrighi (née en 1940), directrice artistique et costumière italienne.
 Ludovico degli Arrighi (1475‒1527), scribe et typographie italien.
 Marie-Dominique Arrighi (1951-2010), journaliste, femme de radio française, fille de Pascal.
 Mel Arrighi (1933-1986), acteur et écrivain américain de roman noir.
 Odile Arrighi (1923-2014), résistante communiste française.
 Pascal Arrighi (1921-2004), homme politique, juriste et résistant français.
 Paul Arrighi (1895-1975), avocat, écrivain et résistant français.
 Paul-Hyacinthe Arrighi (1915-1998), résistant français.
 Pauline Élisabeth Arrighi (1886-1914), connue sous son nom d'épouse Élisabeth Leseur, mystique française.
 Pierre Arrighi (1921-1944), avocat et résistant français.
 Victor Arrighi (1900-1945), homme politique français.

Voir aussi
 Arrêt Arrighi (1936), arrêt du Conseil d'État français.

Homonymie de patronyme